Могилевские фрески — монументальная живопись XVII — первой половины XIX века в интерьерах культовых зданий в Могилеве, Белоруссия.

Отличался господством стилистики барокко, в начале XIX в. обнаружил признаки нового стиля — классицизма. Сыграл большую роль в отделке интерьеров культовых построек региона (см. фрески костела и монастыря кармелитов в Белыничах). С произведениями других видов искусства могилевские фрески составляли цельные ансамбли, в результате чего происходил синтез архитектуры и живописи (убранства интерьера Станиславовского костела). Могилевское сакральное искусство этого периода характеризовалась повышением профессионального уровня и ориентацией на западное искусство, с одной стороны, и стремлением к фольклорным традициям — с другой.

Произведений могилевской фресковой живописи сохранилось немного: многие фрески погибли в 1930—1970-е гг. (Иосифовский собор, Богоявленский собор, Воскресенская церковь), другие скрыты под известковыми напластованиями (Покровская церковь).

Литература 
 Магілёўскія фрэскі // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. — Т. 5. — 3 000 экз. — ISBN 978-985-11-0495-2.

Фрески
Изобразительное искусство Белоруссии
Культура Могилёва